Ночная:

 Ночная (приток Коксы) — река в России, протекает в Республике Алтай, Алтайском крае.
 Ночная (приток Тудовки) — река в Российской Федерации, протекает в Тверской области.